Aegis BMD – morski system antybalistyczny US Navy
 Aegis – morski wojskowy system kierowania ogniem floty
 Aegis – rodzaj grzybów
 Aegis – system operacyjny
 Aégis – trzeci studyjny albumu grupy Theatre of Tragedy
 Egida – tarcza greckiego boga Zeusa